Selesnjow (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Sergejewitsch Selesnjow (auch Alex Selesnev; 1888–1967), russisch-französischer Schachspieler
 Dmitri Michailowitsch Selesnjow (1897–1960), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Gennadi Nikolajewitsch Selesnjow (1947–2015), russischer Politiker
 Georgi Selesnjow (* 1938), russischer Sänger (Bass) und Musikpädagoge
 Iwan Fjodorowitsch Selesnjow (1856–1936), ukrainisch-russischer Maler und Hochschullehrer
 Jakow Andrejewitsch Selesnjow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Jewhen Selesnjow (* 1985), ukrainischer Fußballspieler
 Konstantin Selesnjow (* 1975), russischer Maler
 Nikolai Georgijewitsch Selesnjow (1906–1994), sowjetischer Generaloberst der Flieger
 Wladimir Stanislawowitsch Selesnjow (* 1973), russischer Schauspieler

Siehe auch:
 Selesnjowa